Гео́ргий Ю́рин:
 Юрин, Георгий Васильевич  (1909—1993) — военно-морской деятель, кораблестроитель, инженер-вице-адмирал. 
 Юрин, Георгий Яковлевич (1906—2000) — передовик производства, старший машинист паровозного депо Отрожка Юго-Восточной железной дороги, Герой Социалистического Труда.